Der Frankfurter steht für

 eine deutschsprachige mystische Schrift des 14. Jahrhunderts, siehe Theologia deutsch
 den Rabbiner und Mystiker Israel von Stolin in chassidischen Schriften